Termenul firmă poate să definească:

 Companie, întreprindere, unitate economică care are o conducere unică
 Firma (formație) o formație românească de rock alternativ.
 Firma este titlul unui roman scris de John Grisham.
 Firma este un film regizat de Sydney Pollack
 O denumire internă pentru CIA
 O denumire frecventă pentru Ministerul de Interne (Securitate) din Republica Democrată Germană